Wielkie Niemcy – koncepcja wspólnej państwowości Niemiec i Austrii
 Dywizja Großdeutschland 1942-1945
 Korpus Pancerny Großdeutschland 1944-1945